Shijiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shijiaochang, ort, Chongqing, 
 Shijiao (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar